Vismaya är ett släkte av svampar. Vismaya ingår i ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Vismaya